А́чинск I — железнодорожная станция Ачинского региона Красноярской железной дороги на главном ходу Транссибирской магистрали в городе Ачинске Красноярского края.

История 

Сибирская железная дорога, строительство которой закончилось в 1890-х годах, сыграла большую роль в развитии города Ачинска. Примерно в это время строится здание первого железнодорожного вокзала. В 1896—1897 годах была проложена подъездная дорога от Ачинска к вокзалу, которая превратилась впоследствии в улицы Толстого и Кирова. В то же время рядом с железной дорогой строится пункт для переселенцев, поток которых увеличился с открытием железной дороги.

Дальнее сообщение 
По графику 2020 года через станцию курсируют следующие поезда дальнего следования:

Круглогодичное движение поездов

Сезонное движение поездов

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Красноярского края
Станции Ачинского региона Красноярской железной дороги
Узловые железнодорожные станции
Железнодорожные станции, открытые в 1898 году
Транспорт Ачинска